

Cinema 
 Amami – film del 1992 diretto da Bruno Colella
 Amami – cortometraggio del 2000 diretto da Guglielmo Zanette

Geografia 
Giappone
 Amami – città della prefettura di Kagoshima
 Isole Amami – arcipelago 
 Amami Ōshima – isola

Musica 
 Amami – album di Claude Barzotti del 1991
 Amami – album di Luciano Caldore del 1999
 Amami – album di Arisa del 2012
 Amami – singolo di Nek del 1992
 Amami – singolo di Manuela Zanier del 2003
 Amami – singolo di Valerio Scanu del 2012
 Amami – singolo di Emma del 2013
 Amami/Impenetrabile – singolo di Francesca Schiavo del 2001

Televisione 
 Amami (Love Me Do) – episodio della quinta stagione di Casa Keaton